Karawelow ist der Familienname folgender Personen:

 Ljuben Karawelow (1834–1879), bulgarischer Dichter
 Petko Karawelow (1843–1903), bulgarischer Politiker